Родинг:
 Родинг — город в Баварии, Германия;
 Родинг — река в Эссексе, Великобритания.